Население Архангельской области по данным Росстата составляет  чел. (), без Ненецкого автономного округа. Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % (). К населению Архангельской области также принято относить население Ненецкого автономного округа. 

Половина населения региона сконцентрирована в двух крупнейших городах — Архангельске и Северодвинске, образующими совместно с частью Приморского района Архангельскую агломерацию с населением в 598 тыс. человек (2020).

Динамика численности населения 

По данным всесоюзных и всероссийских переписей:

Соотношение мужчин и женщин (включая Ненецкий автономный округ) (данные Росстат)

Национальный состав 
По данным переписей населения (включая Ненецкий автономный округ):

Архангельская область является преимущественно моноэтничной, с преобладанием русского населения (93,58 %). В русских также принято записывать и поморов, хотя вопрос об этнической принадлежности поморов остаётся открытым. 

На севере региона, в Ненецком автономной округе, входящем по уставу Архангельской области в её состав, коренное ненецкое население составляет 18,66 % от населения региона, а коми — 10,86 %, при этом расселение народов неравномерное: в Нарьян-Маре и многих западных сельсоветах преобладает русское население, а на востоке области — ненцы и коми, причём коми расселены на самом юге, у границы с республикой Коми.

Населённые пункты 

По состоянию на 2021 год в Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) располагается 27 городских населённых пунктов: 13 городов и 14 посёлков городского типа. В них проживает около 80,17 % жителей региона. Уровень урбанизации Архангельской области выше среднего по России (74,7 %), однако ниже среднего по Северо-Западу (85 %).

Города и посёлки городского типа 
Первым городом в границах современной Архангельской области был Каргополь, основанный во время правления над северными территориями Новгородской республики. Его первое упоминание относится к 1380 г. Вторым городом Архангельского региона стал Архангельск, нынешняя столица. К концу существования Российской империи в границах нынешней Архангельской области находилось 11 городских населённых пунктов. 

Города и посёлки городского типа и их численность населения:

Качество городской среды 

Согласно Индексу качества городской среды, в Архангельской области самым благоприятным городом с точки зрения городской среды в 2021 году стала Коряжма, набрав 202 балла индекса. Кроме того, благоприятными в регионе являются такие города, как Мирный (192 балла), Северодвинск (192 балла) и Новодвинск (185 баллов). Все остальные города области в рейтинге были оценены как неблагоприятные, в том числе Архангельск, набравший 174 балла индекса. Самым неблагоприятным городом согласно рейтингу стала Няндома (151 балл).

Качество общественного транспорта 
Согласно Рейтингу городов России по качеству общественного транспорта 2021 г., проведённому компанией SIMETRA, Архангельск занял 62 место из 76 городов России. Так, в рейтинге говорится, что в структуре подвижного состава общественного транспорта города полностью отсутствует электротранспорт и подвижной состав большой вместимости, признаки перегрузки имеет 3 % сегмента транспорта, полностью отсутствуют выделенные полосы для автобусов. Другие города области в рейтинги общественного транспорта не попали.

Сельские населённые пункты 

Согласно переписи 2010 года, в Архангельской области находится 3929 сельских населённых пунктов. Если в 2002 году лишь 547 сельских населённых пунктов не имели ни одного постоянного жильца, в 2010 году таких населённых пунктов стало 848. Половина всех сельских жителей области проживали в населённых пунктах с численностью населения менее 500 человек, а число сельских населённых пунктов с менее 10 проживающими составило 1425. Несмотря на это, некоторые сельские населённые пункты Архангельской области стабильно признаются одними из самых красивых в России.

Социально-экономическая ситуация

Занятость и безработица 
Согласно Всероссийской переписи 2010 года, безработица в Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) составила 5 %.

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Религия 
Согласно масштабному опросу исследовательской службы «Среда», проведённому в 2012 году, пункт «верю в бога (в высшую силу), но конкретную религию не исповедую» в Архангельской области выбрали 32 % опрошенных, «Исповедую православие и принадлежу к РПЦ» — 29 %, «не верю в бога» — 16 %, «Исповедую христианство, но не причисляю себя ни к одной из христианских конфессий» — 6 %, «Исповедую традиционную религию предков, поклоняюсь богам и силам природы» — 1 %, «Исповедую православие, но не принадлежу к РПЦ и не являюсь старообрядцем» — 1 %. Остальные — меньше 1 %.

Владение языками и родные языки 
Для большей части населения региона русский язык является родным, за ним идут украинский и белорусский языки.

Примечания 

Архангельская область